Dávid Mihály (1886–1945) atléta, súlylökő
 Dávid Mihály (1898–1965) színész
 Dávid Mihály (1937–2022) mérnök, amatőr meteorológus